Задерацкий:

 
 Задерацкий, Николай Петрович (1845—1880) — славист
 Задерацкий, Пётр Емельянович (1818—1848) — писатель